Ausztria
Thal, település Stájerországban
Thal, Assling községhez tartozó település Tirolban

 Németország
Thal, Straßkirchen községhez tartozó település Bajorországban
Thal, Ruhla községhez tartozó település Türingiában

 Svájc
Thal, település Sankt Gallen kantonban